Liek steht für:
 Liek, Kante eines Segels von Segelschiffen und Segelbooten
 Liek, dem Flaggenmast zugekehrte Seite einer Flagge bzw. die linke obere Ecke einer gevierteilten Flagge, siehe Flagge#Bestandteile einer Flagge

Personen:
 Erwin Liek (1878–1935), deutscher Arzt und Publizist
 Dr. Walter Liek, Pseudonym von Hans von Liebig (1874–1931), deutscher Freiherr, Chemiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Lieck
 LIK
 Lick (Begriffsklärung)
 Leak
 Leake
 Leek